Casével (Castro Verde), een plaats in de Portugese gemeente Castro Verde
 Casével (Santarém), een plaats in de Portugese gemeente Santarém